Oberliga 1958 bezeichnet:

 Eishockey-Oberliga 1958/59, Saison 1958/59 der zweithöchsten westdeutschen Eishockeyliga